Савой (от названия региона «Савойя»):

Здания и сооружения 
 Дворец Савой — несохранившийся дворец XIII века в Лондоне.
 Театр Савой:
 Театр Савой — музыкальный театр в Лондоне, основанный Ричардом Д’Ойли Картом.
 Театр Савой (Монмут) — театр драмы и кино в Монмуте, Уэльс.
  — театр в Хельсинки.
 Вилла Савой — вилла Ле Корбюзье.
Название «Савой» присвоено ряду дорогих отелей мирового значения:
 Савой (Москва)
 Савой (Лондон)

Персоналии 
 Савой, Джин (1927—2007) — американский путешественник и писатель.
 Савой, Мэтью (род. 1980) — американский фигурист-одиночник.
 Савой, Тереза Энн (1955—2017) — английская актриса.
 Воктор-Савой, Пол (род. 1961) — норвежский музыкант, гитарист, основной автор песен норвежской группы «А-ha».

Кино 
 «Савой» — художественный фильм режиссёра Михаила Аветикова 1990 года.

См. также 
 Бал в «Savoy» — оперетта венгерского композитора Пала Абрахама